Григорково — деревня в Дмитровском районе Московской области, в составе городского поселения Деденево. Население —  чел. (). До 2006 года Боброво входило в состав Целеевского сельского округа.

Расположение 
Деревня расположена в центральной части района, примерно в 12 км южнее Дмитрова, в 5 км на запад от Деденево, на правом берегу малой речки Икшанка (левого притока реки Икша), высота центра над уровнем моря 188 м. Ближайшие населённые пункты — Боброво в 1 км на север и Дьяково в 1,5 км на запад.

Население

Известные уроженцы 
 Белозеров, Фёдор Михайлович (1911—1961) — советский военачальник, генерал-лейтенант, кандидат военных наук.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации городского поселения
 

Населённые пункты Дмитровского городского округа